Bottino ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Bottino (1888–1969), italienischer Gewichtheber
 Francesco Bottino (1894–1973), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof 
 Rodolfo Bottino (1959–2011), brasilianischer Schauspieler